Stenschke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Stenschke (* 1975), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Christoph Stenschke (* 1966), deutscher Theologe
 Herbert Stenschke, Physiker
 Jochen Stenschke (* 1959), deutscher Künstler
 Oliver Stenschke (* 1971), deutscher Latinist und Germanist